Алтынарык () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жансугуровского сельского округа. Код КАТО — 193230200.

Село расположено у автодороги A-3 примерно в 5 км к западу от села Жансугуров.

Население 
В 1999 году население села составляло 822 человека (419 мужчин и 403 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 705 человек (357 мужчин и 348 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Аксуского района